Стара Капела може бити:

 Стара Капела (Нова Капела), насељено место у општини Нова Капела, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Стара Капела (Дубрава) (раније Стара Српска Капела), насељено место у општини Дубрава, Загребачка жупанија, Република Хрватска